GT est un symbole, qui signifie :
 gigatesla, unité de mesure d'induction magnétique
 gigatonne (Gt), unité de masse

GT est un sigle qui signifie :
 GT (bicycles), marque américaine de VTT et BMX aux initiales de son créateur Gary Turner
 GT (casques), est le nom d'un fabricant de casques de moto
 GT (série), série de jeux vidéo de course sur Game Boy Advance, GameCube et Wii
 Georgia Tech, université technologique américaine implantée à Atlanta, dont le nom complet est Georgia Institute of Technology
 Global Title (Appellation Globale ou Adresse Globale, AG en français), adresse réseau utilisée par le protocole SCCP
 Google Talk, service de messagerie instantanée et de voix sur IP par Google
 Gran Turismo, premier épisode d'une série de jeux vidéo de course automobile sur Playstation
 Gran Turismo (album), album des Cardigans
 Gran Turismo (série), série de jeux vidéo de course automobile sur Playstation
 Grand Tourisme (de l'italien Gran Turismo), nom donné à la catégorie des courses automobiles de longues distances et d'endurance, et aux voitures qui sont conçues pour y participer
 Dragon Ball GT, série télévisée japonaise
 Gaine Technique, dans le domaine du BTP

GT est le code du pays de Guatemala :
 .gt, TLD (Top Level Domain) de Guatemala sur internet
 ISO_3166-2:GT, code selon la norme ISO 3166-1 alpha-2

GT est aussi une abréviation usuelle pour :
 Göteborgs-Tidningen, quotidien Suédois de Göteborg
 Grand Tournoi (GT), nom dérivé de Yu Gi Ho GX, désignant désormais une secte de 9 apôtres en médecine.
 Gross Tonnage (GT), soit la jauge brute d'un navire. Cette mesure s'exprime en tonneaux de jauge brute (ou tjb).

En automobile, GT est un nom de modèle :

Ford GT, voiture produite entre 2005 et 2006. 
Ford GT (2017), voiture produite entre 2017 et 2022.
McLaren GT, voiture produite en 2019.